Hunsdorf (luks. Hënsdref) – wieś w centralnym Luksemburgu, w gminie Lorentzweiler. Wieś zamieszkuje 413 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Luksemburg